Hannes Björninen (né le  à Lahti en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Pelicans Lahti, il commence sa carrière en senior en  2014 dans la Liiga. Il est nommé capitaine de l'équipe de 2018 à 2021. Il signe ensuite avec le Jokerit dans la KHL.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. 
Il est sélectionné pour les Jeux olympiques de 2022 et remporte la médaille d'or avec la Finlande. Il inscrit une assistance et le but de la victoire 2-1 en finale face à la Russie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Pelicans || Liiga || 46|| 1|| 5|| 6|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || KooKoo Kouvola || Mestis || -|| -|| -|| -|| -|| 17|| 4|| 4|| 8|| 12
|-
|2015-2016 || Pelicans || Liiga || 53|| 6|| 9|| 15|| 34|| 8|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2015-2016 || Heinolan Peliitat || Mestis || 2|| 2|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Pelicans || Liiga || 60|| 8|| 16|| 24|| 20|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2017-2018 || Pelicans || Liiga || 39|| 10|| 7|| 17|| 14|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2018-2019 || Pelicans || Liiga || 58|| 14|| 20|| 34|| 69|| 6|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2019-2020 || Pelicans || Liiga ||39 ||11 ||17 ||28 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Pelicans || Liiga || 49|| 16|| 31|| 47|| 49|| 5|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 43|| 10|| 11|| 21|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Pelicans || Liiga || || || || || ||

Au niveau international 

| 2015 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2|| align="left"| Septième place
|-
| 2021 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 0|| 2|| 2|| +3|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 ||align="left"| Jeux olympiques || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 2|| 3|| 0|| +3|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en octobre 1995
Naissance à Lahti
Attaquant de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Jokerit Helsinki